Samarie peut faire référence à :
 Samarie, la capitale du royaume d'Israël aux temps bibliques, capitale de l'ancienne Samarie ;
 la Samarie, la région montagneuse de la terre d'Israël, aujourd'hui principalement en territoire palestinien, entre Judée et Galilée.

Homonymie de toponyme